Borsberg bezeichnet:

 einen Teil der Ortschaft Schönfeld-Weißig in Dresden, siehe Borsberg (Dresden)
 einen Berg nahe dieser Ortschaft, siehe Borsberg (Berg)

Siehe auch:
 Borsbergstraße, Straße im Dresdner Stadtteil Striesen
 Café Borsberg, Café im Dresdner Stadtteil Striesen